Архиепархия Цзинаня () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Цзинань, Китай. Архиепархия Цзинаня распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шаньдун. В митрополию Цзинаня входят епархии Линьи, Цаочжоу, Циндао, Чжоуцуня, Янгу, Яньчжоу, Яньтая. Кафедральным собором архиепархии Цзинаня является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 

13 сентября 1839 года Римский папа Григорий XVI издал бреве Ex pastoralis, которым учредил апостольский викариат Шаньтуна, выделив его из епархии Пекина.

2 декабря 1885 года апостольский викариат Шаньтуна передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Южного Шаньтуна (сегодня — Епархия Яньчжоу) и одновременно был переименован в апостольский викариат Северного Шаньтуна.

22 февраля 1894 года апостольский викариат Северного Шаньтуна передал часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Восточного Шаньтуна (сегодня — Епархия Яньтая).

3 декабря 1924 года апостольский викариат Северного Шаньтуна переменил своё название на апостольский викариат Цинаньфу.
24 июня 1927 года и 16 апреля 1929 года апостольский викариат Цинаньфу передал часть своей территории для возведения новых миссий sui iuris Линьи (сегодня — Епархия Линьи) и Чжоуцуня (сегодня — Епархия Чжоуцуня).

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Цинаньфу в архиепархию Цзинаня.

Ординарии архиепархии 

 епископ Lodovico Maria Besi (3.09.1839 0 9.07.1848);
 епископ Luigi Moccagatta (9.07.1848 — 27.09.1870);
 епископ Eligio Pietro Cosi (27.09.1870 — 12.01.1885);
 епископ Beniamino Geremia (12.01.1885 — 29.12.1888);
 епископ Pietro Paolo de Marchi (13.02.1889 — 30.08.1901);
 епископ Ephrem Giesen (18.07.1902 — 6.08.1919);
 епископ Adalberto Schmücker (2.08.1920 — 8.08.1927);
 архиепископ Cyrill Rudolph Jarre (18.05.1929 — 8.03.1952);
 Sede vacante;
 священник John P’ing Ta-kuam (1952—1984) — апостольский администратор;
 архиепископ Giacomo Zhao Ziping (24.04.1988 — 18.05.2008);
 архиепископ Giuseppe Zhang Xian Wang (18.05.2008 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Ex pastoralis / Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide, tomo V, Romae 1841, стр. 181—182 
 Булла Quotidie Nos , AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Китая